

События 
 2 июля — Победа парламентской армии Ферфакса и Ливена над армией Руперта при Марстон-Муре (близ Йорка). Заново укомплектованная армия Уоллера разбита. Армия Эссекса разгромлена. Парламент по инициативе индепендентов во главе с Кромвелем принимает план коренной реорганизации армии.
 9 декабря — Билль о самоотречении: по требованию Кромвеля все члены парламента отказались от командных постов в армии.
 Шведские дворяне добились широких сословных привилегий.
 1644—1655 — Папа римский Иннокентий X.
 Чжан Сяньчжун громил войска феодалов в Сычуани.
 Операции армии Ли Цзычэна в Шаньси. С главными силами он вступил в столичный округ. Защищавшие Пекин войска не желали сражаться, часть восстала и перешла на сторону Ли Цзычэна. В руки повстанцев попала артиллерия. 24 апреля — минский император Чжу Юцзянь повесился.
 25 апреля — Вступление в Пекин крестьянской армии Ли Цзычэна. Расправа с представителями знати и феодальной бюрократии. Генерал У Саньгуй, защищавший от маньчжуров крепость Шаньхайгуань, попросил помощи у маньчжуров. Май — Огромная армия маньчжуров во главе с принцем-регентом Доргунем двинулась на Пекин при поддержке армии У Саньгуя. 200-тысячная армия Ли Цзычэна двинулась навстречу. В кровопролитном бою армия повстанцев была разбита. 4 июня — Ли Цзычэн короновался императором. 5 июня — Войска Ли Цзычэна оставили Пекин, отправив в Сиань значительные сокровища. 6 июня — Вступление в Пекин армий маньчжуров и У Саньгуя. Императором провозглашён Ши-цзу (Шуньчжи), внук Нурхаци, регентом был его дядя Доргунь.
 1644, 6 июня — 1911 — Династия Цин в застенном Китае (Династия Цин уже была провозглашена за несколько лет до того в Маньчжурии).
 Чжу Юсун (Фу-ван), двоюродный брат покойного Чжу Юцзяня, провозглашён минским императором в Нанкине (т. н. династия Южная Мин). Девиз правления: «Хунгуан». Появились и другие претенденты на минский престол. Маньчжуры разделились на три армии: одна (У Саньгуя) двинулась на юго-запад, вторая направлена в Шаньдун, третья осталась в Пекине. Победа маньчжуров при Динчжоу (Чжили) над Ли Цзычэном.
 Крестьянское восстание в городе Кончжу (Корея).
 Война индейцев с французскими колонистами.
 Эванджелиста Торричелли изобрёл ртутный барометр.

Родились 
 Мацуо Басё, японский поэт.
См. также: :Категория:Родившиеся в 1644 году

Скончались 
 Мендоса, Антонио Уртадо де (1586—1644) — испанский поэт и драматург.

См. также: :Категория:Умершие в 1644 году

См. также

Примечания